Zwischen zwei Feuern ist der Name folgender Filme:

 Zwischen zwei Feuern (1914), österreichischer Kurzfilm  
 Zwischen zwei Feuern (1920), deutscher Kurzfilm  
 Zwischen zwei Feuern (1955), US-amerikanischer Film von André De Toth